Shagang bezeichnet:

 Shagang (Gaizhou) (沙岗镇), Großgemeinde der Stadt Gaizhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shagang (Hepu) (沙岗镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shagang (Jiangling) (沙岗镇), Großgemeinde im Kreis Jiangling in der chinesischen Provinz Hubei